

Річки:
 Глибочок — притока Іршиці, Житомирська область
 Глибочок — притока Тетерева, на Житомирщині (Чуднівський та Житомирський райони)
 Глибочок — притока Хомори, Хмельницька і Житомирська області
 Глибочок — притока Ушиці, Хмельницька область
 Глибочок — притока Черемошу, Чернівецька область
 Глибочок — притока Серету, Чернівецька область

 Драпака (Глибочок) — притока Нічлави, на Тернопільщині

Села:
 Глибочок — Вінницька область, Гайсинський район, Тростянецька селищна громада
 Глибочок — Житомирська область, Звягельський район, Баранівська міська громада
 Глибочок — Житомирська область, Житомирський район, Новогуйвинська селищна громада
 Глибочок — Житомирська область, Житомирський район, Харитонівська сільська громада
 Глибочок — Одеська область, Подільський район, Куяльницька сільська громада
 Глибочок — Одеська область, Подільський район, Савранська селищна громада
 Глибочок — Рівненська область, Рівненський район, Гощанська селищна громада
 Глибочок — Рівненська область, Рівненський район, Соснівська селищна громада
 Глибочок — Тернопільська область, Чортківський район, Борщівська міська громада
 Глибочок — Хмельницька область, Новоушицький район
 Глибочок — Черкаська область, Тальнівський район
 Глибочок — Чернівецька область, Чернівецький район, Великокучурівська сільська громада
 Глибочок — Чернівецька область, Чернівецький район, Кам'янська сільська громада

Глибочок () — колишня сільська гміна Борщівського повіту Тернопільського воєводства ІІ Речі Посполитої

Див. також 
 Великий Глибочок
 Великий Глибочок (гміна)
 Малий Глибочок
 Глибочок-Великий